Kasperltheater steht für:

eine Puppentheatervorstellung für Kinder, siehe Kasper
eine Kindersendung im österreichischen Fernsehen, siehe Kasperltheater (ORF)